Ива́н Поляко́в:
 Поляков, Иван Алексеевич (1886—1969) — российский военачальник, деятель белого движения, генерал-майор.
 Поляков, Иван Васильевич (1919—1990) — Герой Советского Союза.
 Поляков, Иван Евтеевич (1914—2004) — советский, белорусский партийный и государственный деятель, Первый секретарь Минского обкома КПСС.
 Поляков, Иван Иванович (1922—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Поляков, Иван Кузьмич (1922—1993) — Герой Советского Союза.
 Поляков, Иван Матвеевич (1919—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Поляков, Иван Михайлович (1909—1976) — советский биолог, академик ВАСХНИЛ.
 Поляков, Иван Семёнович (1845—1887) — русский зоолог, антрополог и этнограф.
 Поляков, Иван Терентьевич (1925—1969) — полный кавалер ордена Славы.
 Поляков, Иван Тимофеевич (1923—1995) — бригадир Ростовского масложирокомбината «Рабочий» Министерства пищевой промышленности РСФСР; Герой Социалистического Труда.